Der kleine Eisbär steht für:

 Der kleine Eisbär, Kinderbuchreihe des niederländischen Autors Hans de Beer
 Der kleine Eisbär (Film), auf der Kinderbuchreihe basierender deutscher Spielfilm von Piet De Rycker und Thilo Graf Rothkirch aus dem Jahr 2001
 Der kleine Eisbär (Lied), Lied von Rolf Alexander Wilhelm und Fred Rauch aus dem Jahr 1951